Als Spitzblättriger Ahorn werden zwei Ahornarten bezeichnet:

Feinzähniger Ahorn (Acer argutum)
Spitz-Ahorn (Acer platanoides)